Clarina är ett släkte av fjärilar. Clarina ingår i familjen svärmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svärmare
Clarina